Змагання на Вімблдонському турнірі в одиночному розряді серед чоловіків розпочалися 26 червня і закінчилися 9 липня 2006 року. У фіналі Роджер Федерер переміг Рафаеля Надаля 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3, і виграв свій четвертий підряд Вімблдон. Наступні два Федерер і Надаль також зустрічатимуться у фіналі. Андре Агассі востаннє зіграв на Вімблдоні, програвши Надалю в третьому колі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Т Йоханссон
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=1
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Й Бйоркман
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф Серра
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Длуги
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С Гальвані
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=16
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Васке
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=14
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Браччалі
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= Д Грбатий
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= П-А Матьє
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=612
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М Філіппуссіс
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Мирний
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О Марах
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3=0
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Дж Ван
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К Плесс
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Дж Блейк
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Й Бйоркман
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=1
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л Длуги
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С Гальвані
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Д Браччалі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=3
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Мирний
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=65
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Дж Ван
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Дж Блейк
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01={{nowrap| Й Бйоркман}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Д Браччалі
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М Мирний
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Дж Блейк
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=1
| RD3-score04-5=0
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Нижня половина

Секція 5 

| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=7
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г Руседскі
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Сафін
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л Орна
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Ф Гонсалес
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Л Г'юїтт
| RD2-score01-1=64
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=65
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Х-Т Лі
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=66
| RD2-score02-4=7
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Зіб
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=0
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= О Рохус
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05= Д Феррер
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Сафін
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=4
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Ф Гонсалес
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Л Г'юїтт
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=26
| RD3-team02= О Рохус
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=23
| RD3-team03= Д Феррер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=10
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=4
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А Фалья
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= М Давиденко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3=68
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= І Любичич| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Дж Гімелстоб
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=61
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= А Мартін
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Д Турсунов
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= Я Ніємінен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= М Лі
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= Г Гаудіо
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Ж-К Форель
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Пея
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= І Лабадзе
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Примітки

Посилання 
  
 

2006 у тенісі‎
Вімблдонський турнір